Canada
 Mountain View Cemetery  – cimitero di Vancouver, Columbia Britannica
 Stati Uniti d'America
 Mountain View Cemetery – cimitero di San Bernardino, California
 Mountain View Cemetery  – cimitero di Oakland, California
 Mountain View Cemetery – cimitero di Camden, Maine